Shorewood est le nom de plusieurs localités aux États-Unis :

 Shorewood (Illinois)
 
 
 Shorewood (Wisconsin)

Voir aussi